PlayStation est le nom de plusieurs consoles de jeux vidéo fabriquées par l'entreprise japonaise Sony. Il s'agit d'un nom anglais qui signifie littéralement « station de jeu » pour jouer des médias différents tels que les CD, DVD, Blu-Ray et Blu-Ray 3D (en anglais, un lecteur Blu-Ray se dit a Blu-Ray Disc player). En 2015, six consoles au total sont désignées par ce nom :
 la PlayStation (parfois abrégé en PS1 ou PSX), , la première du nom sortie en 1994 ;
 la PlayStation 2 (couramment abrégé en PS2), sortie en 2000 ;
 la PlayStation Portable (couramment abrégé en PSP), sortie en 2004 ;
 la PlayStation 3 (couramment abrégé en PS3), sortie en 2006 ;
 la PlayStation Vita (couramment abrégé en PSV), sortie en 2011 ;
 la PlayStation 4 (couramment abrégé en PS4), sortie en 2013 ;
 la PlayStation 5 (couramment abrégé en PS5), sortie en 2020.

Il existe aussi des services associés comme
  un service de télévision par internet disponible sur PlayStation géré par Sony.

Sony a également produit une autre console portant un nom semblable : la PocketStation, moins connue que les précédentes.